

Plaatsen 
 Trout River (gemeente), een gemeente in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 Trout River (plaats in New York), een gehucht in de Amerikaanse staat New York

Rivieren 
Canada
 Trout River (Alberta)
 Trout River (Brits-Columbia)
 Trout River (rivier in Newfoundland en Labrador)
 Trout River (Northwest Territories)

Verenigde Staten
 Trout River (Florida)
 Trout River (Iowa)
 Trout River (Michigan)
 Trout River (Chateauguay), een zijrivier van de Chateauguay die door zowel New York (Trout River) als door Quebec (Rivière Trout) stroomt
 Trout River (Vermont)

Zie ook 
 Trout River Small Pond, een meer in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador